

Лещево — село в гміні Єленево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Лещево — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства